Прва лига Републике Српске у фудбалу 2018/19. је двадесет четврта по реду сезона Прве лиге Републике Српске у фудбалу у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. Сезона је почела 11. августа 2018. године.

У сезони наступа 12 клубова. Након одиграна 22 кола, играће се Лига за првака и Лига за опстанак.Скор остварен у првом дијелу првенства се преноси у доигравање за првака и опстанак.

Клубови 
У овој сезони три клуба су нови чланови Прве лиге, и то: ФК Модрича Алфа и  ОФК Слога (ГЦ), побједници група "Запад" и "Исток" Друге лиге РС, те ФК Борац (БЛ), који је испао из Премијер лиге БиХ.

 ФК Борац Бања Лука
 ФК Дрина Зворник
 ФК Жељезничар Sport Team (БЛ)
 ФК Козара Градишка
 ФК Модрича Алфа
 ФК Подриње Јања
 ФК Рудар Приједор
 ФК Славија Источно Сарајево
 ФК Слобода Мркоњић Град
 ОФК Слога Горње Црњелово
 ФК Сутјеска Фоча
 ФК Текстилац Дервента

Табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Доигравање за титулу (Плеј-оф) 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Доигравање за опстанак (Плеј-аут) 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски Савез Републике Српске 

Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2018/19.